Selecționata de fotbal a Shetlandului reprezintă Shetlandul în fotbalul internațional și este controlată de Asociația de Fotbal din Shetland. Nu este afiliată la FIFA sau la UEFA. A participat la mai multe ediții din Jocurile Islandei, câștigând trofeul în 2005.

Shetland la Jocurile Islandei

Statistica meciurilor

Lot
(GK) Craig Dinwoodie 	(Delting)
(GK) Eric Peterson (Ness United)
Leighton Flaws (Delting)
Merv Jamieson	(Delting)
Peter Peterson (Delting)
Richard Arthur	(Whalsay)
Gary Jamieson 	(Whalsay)
Ross Moncrieff	 (Celtic)
Lewis Kay (Spurs)
Karl Williamson (Whalsay)
James Johnston (Spurs)
Josie Kay (Spurs)
Eric Thomson (Unts)
Duncan Anderson (Whitedale)
Alan Duncan (Delting)
Craig Gerty (Thistle)
Ross MacDougal (Delting)
Fraser Hall (Delting)
Joe Leask (Celtic)
Duncan Bray (Ness United)

Note

Legături externe 
  Lista meciurilor disputate de Shetland
  Shetland la fedefutbol.net 

Echipe naționale de fotbal neafliliate la FIFA